Села:
 Штормове — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Штормове — Луганська область, Новоайдарський район

Див. також 
 Штормове газоконденсатне родовище